Herminia – żeńska forma imienia Herman
 Herminia – rodzaj grzybów